Tellenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Tellenbach (1903–1999), deutscher Historiker und Mediävist
 Hubertus Tellenbach (1914–1994), deutscher Psychiater
 Karl Tellenbach (1877–1931), ab 1910 als Stadtoriginal Dällebach Kari in Bern bekannt
 Klaus Tellenbach (1902–1985), deutscher Jurist und Politiker (DDP, NSDAP)
 Michael Tellenbach (1950), deutscher Prähistorischer Archäologe und Museumsdirektor
 Silvia Tellenbach (* 1950), deutsche Rechtswissenschaftlerin 

Tellenbach ist ein Gewässername:
 Tellenbach (Obere Bära), rechter Zufluss der Oberen Bära in Nusplingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg 
 Tellenbach (Sarner Aa), linker Zufluss der Sarner Aa, Kanton Obwalden